Joseph Phillips (hockeyer) (1911-1986), Indiaas hockeyer
 Joseph C. Phillips jr., Amerikaans componist